«Маленький Жан из Сантре» — рыцарский роман Антуана де Ла Саля, написанный в 1456 году. Наиболее значительный из французских романов, созданных в XV веке.

Герой 
Герой романа — реальное лицо, он жил во второй половине XIV века, его с похвалой упоминает Фруассар, однако биография Жана из Сантре в романе вымышлена Ла Салем от начала до конца.

Сюжет 

Жан из Сантре маленького роста. В начале книги ему 13 лет, он служит пажом при короле Франции, и на него обращает внимание недавно овдовевшая дама благородного рода и королевской крови. Дама задумала воспитать из него идеального рыцаря и идеального возлюбленного. Отношения Сантре и Дамы — тайна для всех и останутся такими до финала (имя же Дамы — тайна автора).

Когда Сантре исполняется 21 год, Дама вручает ему драгоценный браслет, залог и символ его рыцарского подвига. Браслет он должен носить в течение года, пока какой-нибудь рыцарь не примет его вызова и не освободит его от зарока. Вызов принят в Арагоне. Двудневный поединок кончается победой Сантре. Он триумфально возвращается в Париж и назначается королевским шамбеланом. Дама подает ему мысль принять участие в крестовом походе в Пруссию, где ему противостоят полчища из Иудеи, Персии, Сирии, Египта, Месопотамии и Мидии. Там он убивает Великого Турка и захватывает неприятельское знамя.

Сантре возмужал, и ему не терпится проявить самостоятельность. Втайне от Дамы он готовит ей сюрприз: новый бранный зарок. Сюрприз оказывается неприятным: Дама разгневана и расстроена его своеволием. Сантре отправляется ко двору императора, где надеется отыскать противника; Дама в гневе и скорби удаляется в свои поместья, по соседству с которыми расположен некий монастырь, где аббатом молодой человек. Их знакомство переходит в любовь.

Сантре возвращается из Германии. Дама встречает его с нескрываемым неудовольствием, аббат насмехается над рыцарством и рыцарскими обетами. Сантре должен отомстить: он зазывает на обед Даму и её любовника, искусно льстит аббату, наведя разговор на то, как великолепен он будет в полном рыцарском облачении, тут же является и заранее подготовленный, точно по мерке аббата, доспех, и тщеславный монах вынужден вступить в поединок. Сантре ограничивается тем, что пронзает ему кинжалом язык и щеки, а с Дамы срывает голубой пояс, эмблему верности.

Через несколько месяцев, в присутствии Дамы и при полном собрании двора, Сантре, не называя имен, рассказывает свою историю и просит у придворных дам суда и приговора. Приговор клеймит неверность. Сантре на глазах у всех возвращает Даме её пояс.

Ссылки 
 Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993, с. 34-39.
 Чекалов К. А. Антуан де Ла Саль: между вымыслом и истиной // Пятнадцатый век в европейском литературном развитии. — М.: ИМЛИ РАН, Наследие. — 2001. — С. 239—273.

Русский перевод 
Антуан де Ла Саль. Маленький Жан де Сентре. Пер. Н.В. Забабуровой // Литературные шедевры средних веков. Ростов-на-Дону, 2014. С. 795—1030. ISBN 978-5-904079-82-6

Рыцарские романы Франции
Романы XV века
Крестовые походы в литературе